Apoharknessia är ett släkte av svampar. Apoharknessia ingår i ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Apoharknessia